Eerste klasse (1981/1982) była 79. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii